Claude-Louis Renard (1928-2005), dit Claude Renard, est un amateur d'art français.
 Claude Renard (1946-2019) est un dessinateur et scénariste belge de bande dessinée.
 Claude Renard est un homme politique belge du Parti communiste de Belgique.